Пройче Велянов Найдоски () с псевдоним Сокле е югославски партизанин и деец на комунистическата съпротива във Вардарска Македония.

Биография 
Роден е през 1919 година в Гостиражни, тогава в Кралството на сърби, хървати и словенци. Вместо да отбие военната си служба в България се включва във Велешко-прилепски народоосвободителен партизански отряд „Димитър Влахов“. След разформироването на четата по време на настъплението на българската войска и полиция, Пройче помага най-вече за оздравяването на ранения Владо Лапецот-Корда, за да го прехвърлят другарите му в Прилеп. С другите партизани от Прилеп отива в манастира „Свети Никола“ край село Прилепец и на 19 декември 1942 година заедно с още 8 души загива в сражение при манастира.

Бележки 

Дейци на НОВМ
Хора от община Долнени
Загинали през Втората световна война